Fagerström ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Fagerström (* 1946), schwedischer Psychologe
 Linda Fagerström (* 1977), schwedische Fußballspielerin
 Nina Fagerström (* 1982), finnische Springreiterin

Siehe auch:
 Fagerström-Test